Angelis, De Angelis bzw. de Angelis ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto de Angelis (1885–1965), italienischer Musikjournalist und Musikschriftsteller
 Alex De Angelis (* 1984), san-marinesischer Motorradrennfahrer
 Alfredo De Angelis (1910–1992), argentinischer Tangomusiker
 Apostolos Angelis (* 1993), griechischer Biathlet
 Domenico De Angelis (1672–1738), italienischer Maler, Baumeister und Architekt, siehe Domenico d’Angeli
 Elio de Angelis (1958–1986), italienischer Rennfahrer
 Fabrizio De Angelis (* 1940),  italienischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Filippo de Angelis (1792–1877), italienischer Kardinal

 Gianfranco De Angelis (* 1953), italienischer Sänger und Schauspieler
 Gianluca De Angelis (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Gualtiero De Angelis (1899–1980), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Guglielmo De Angelis D’Ossat (1907–1992), italienischer Architekt, Architekturhistoriker und Restaurierungstheoretiker
 Guido De Angelis (* 1944), italienischer Musiker, siehe Oliver Onions
 Jefferson De Angelis (1859–1933), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Martin Hrabě de Angelis (* 1964), deutscher Genetiker
 Matilda De Angelis (* 1995), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Maurizio De Angelis (* 1947), italienischer Musiker, siehe Oliver Onions 
 Maximilian de Angelis (1889–1974), österreichisch-deutscher General
 Michael De Angelis (* 1967), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Milo De Angelis (* 1951), italienischer Dichter, Literaturkritiker und Übersetzer
 Nazzareno De Angelis (1881–1962), italienischer Opernsänger
 Nicola de Angelis (* 1939), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Peterborough
 Odysseas Angelis (1912–1987), griechischer Offizier und Politiker
 Raoul Maria de Àngelis (* 1908), italienischer Schriftsteller
 Remo De Angelis (* 1926), italienischer Stuntman, Schauspieler und Maler
 Richard De Angelis (1932–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Simone De Angelis (* 1965), italienischer Historiker
 Vertunnio De Angelis (* 1911), italienischer Film- und Synchronregisseur
 Victoria De Angelis (* 2000), italienische Musikerin, siehe Måneskin
 William De Angelis (* 1981), san-marinesischer Motorradrennfahrer

De Angelis steht für:
 Missa de Angelis, eine Choralmesse im Gregorianischen Choral

Angelis steht für: 
 Angelis (Chor), britischer Chor

Siehe auch:
 Angeli
 De Angeli